Plaats in Indonesië
 Merambung (Ulu Manna), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Merambung (Tanjung Raja), een plaats in het bestuurlijke gebied Noord-Lampung in de provincie Lampung